Michael Wendler ist der Name folgender Personen:

* Michael Wendler (Philosoph) (1610–1671), deutscher Moralphilosoph und Theologe
 Michael Wendler (Sänger) (* 1972), deutscher Sänger und Songschreiber